Вршац:

 Вршац — город в Сербии.
 Вршац — община в Сербии, входит в Южно-Банатский округ автономного края Воеводина.
 «Вршац» — сербский профессиональный баскетбольный клуб из города Вршац.
 «Вршац» — сербский женский баскетбольный клуб из Вршаца.